

Persone 
 Lars-Erik Skiöld – lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana
 Leif Skiöld – giocatore svedese di calcio e hockey su ghiaccio
 Ossian Skiöld – martellista svedese

Altro 
 Skiold – vascello 'in servizio tra il 1773 e il 1807 nella Reale Marina dei Regni di Danimarca e Norvegia